Cincoenrama puede referirse a:
El nombre común de la planta Potentilla caulescens.
El nombre común de la planta Potentilla reptans.